Надежда Сергеевна Азарова (; ) — советский офтальмолог. Доктор медицинских наук (1954), профессор (1956). На протяжении 20 лет руководила кафедрой глазных болезней Крымского медицинского университета.

Биография 
Родилась 25 января 1897 года в Харькове (по другим данным — в Мариуполе) в дворянской семье инженера путей сообщения.

Окончила Вознесенскую женскую гимназию (1914). Работала хирургической сестрой в педологическом лазарете Харькова. В 1915 году поступила в Харьковский женский медицинский институт, однако из-за Гражданской войны обучение не окончила. С 1915 по 1922 год являлась фельдшер-акушером в первой городской больнице Сочи. С 1922 по 1925 год училась в Харьковском медицинском институте.

В 1924 году работала в 12-м детском доме посёлка Зелёный Гай Харьковской области в качестве фельдшера и лекарского помощника. С 1925 по 1928 год работала сельским врачом в Сумской области. С 1926 по 1928 год проходила специализацию в Харьковском глазном институте им. Л. Гиршмана. В 1928 году стала сотрудником бактериологической научно-исследовательской лаборатории глазной клиники Харьковского медицинского института.

С 1939 по 1944 год являлась ассистентом глазной клиники Первого Московского медицинского института, работая под руководством профессора А. Я. Самойлова. В 1944 году стала кандидатом наук, защитив диссертацию «Биомикроскопические и офтальмоскопические реакции на туберкулин в диагностике и терапии метастатического туберкулеза глаза». После этого стала доцентом кафедры офтальмологии Первого Московского медицинского института.

В 1951 году приказом Минздрава СССР её назначили заведующей кафедры глазных болезней Крымского медицинского института. В 1954 году в совете Второго Московского государственного медицинского института им. И. В. Сталина Азарова защищает докторскую диссертацию «Кальций в лечении метастатического туберкулеза глаз». Во главе кафедры работала на протяжении двадцати лет, до 1971 года.

Скончалась 1 июня 1978 года в Судаке, где и была похоронена.

Научная деятельность 
Занималась изучением этиологии трахомы и лечения туберкулёза глаз. Азарову считают основателем крымской офтальмологической школы.

Под её руководством успешно прошли защиту шесть кандидатов и два доктора наук. Автор более 250 научных статей.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За оборону Москвы» (1946)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)

Память 
С 2000 года в Судаке проходит офтальмологическая конференция «Азаровские чтения».

Работы 
 Туберкулезные заболевания глаз. Ленинград, 1963. 255 с. (в соавторстве с А. Я. Самойло — вым, Ф. И. Юзефовой)
 Реактивная туберкулинотерапия туберкулезных заболеваний глаз // Докл. НИИ им. Филатова. О., 1967
 Этиология трахомы. Харьков, 1938. 120 с. (в соавторстве с Г. Б. Степановой)

Литература 
 История офтальмологии в лицах, событиях, очерках / Московское науч. о-во офтальмологов; сост.: Н. С. Ярцева, Е. Э. Луцевич. М.: Апрель, 2014. 423 с.
 Профессор Надежда Сергеевна Азарова-Храпова (К 100-летию со дня рождения) // Офтальмологический журнал (6, 458, 1997)

Примечания

Ссылки 
 Этюды об ученых

Офтальмологи СССР
Похороненные в Судаке